Константинов, Геннадий Николаевич (5 ноября 1910, г. Мариинский Посад Чебоксарского уезда Казанской губернии —
15 марта 1979, г. Мариинский Посад Чувашской Республики) — художник-прикладник, резчик по дереву, педагог.

Биография 
Родился в г. Мариинский Посад Казанской губернии, куда его родители переехали из Санкт-Петербурга в 1906 г. Мастерству художественной деревообработки учился у отца, известного резчика Константинова, Николая Александровича (1877-до 1968), работавшего в т. н. «русском стиле». В 1931 г. закончил Мариинско-Посадский древтехникум, стал заниматься творчеством, в том числе вместе с отцом. В 1933-35 гг. служил в Красной Армии, на Дальнем Востоке. С 1935 г. преподавал в Мариинско-Посадском лесотехникуме специальные дисциплины.

Увлекался охотой, посещал окрестные чувашские селения, начал интересоваться вышитым народным орнаментом и собирать коллекции предметов традиционного костюма. В годы Великой Отечественной войны был инженером-строителем в Карелии и на Дальнем Востоке, закончил службу в 1946 г., в звании капитана.

Скончался 15 марта 1979 г. в г. Мариинский Посад.

Творчество 
Впервые представил своё произведение — полку из мореного дуба — на художественной выставке, посвященной 20-летию Октябрьской революции (открыта 6 ноября 1937 г. в кинотеатре «Родина», г. Чебоксары). В 1938—1940 гг. составил «Альбом орнаментов чувашских вышивок», состоящий из 30 листов 25х37 см с точными акварельными зарисовками узоров средненизовых чувашей (ныне хранится в Научной библиотеке Чувашского государственного художественного музея).
Русский по происхождению, в своем творчестве — резьбе по дереву — использовал как элементы т.наз. «русского стиля», так и богатое орнаментальное наследие чувашского народа. Работал гл. образом в технике резьбы, сочетая её с росписью и маркетри (инкрустацией по дереву). С начала 1960-х гг. главной особенностью его творческого метода являлась стилизация геометрических узоров традиционного вышитого орнамента для резьбы по дереву, в том числе на объемных деревянных формах.

Г. Н. Константинов также занимался графикой, акварелью. В его творческом архиве имеются оригиналы иллюстраций к книгам на тему Великой Отечественной войны, зарисовки волжских пейзажей, виды гг. Чебоксары и Мариинский Посад, а также несколько набросков военных лет.

Участник республиканских, зональных и всесоюзных выставок. Произведения Г. Н. Константинова — панно, ковши, рамки и декоративные комплекты — хранятся в Чувашском национальном музее, Чувашском государственном художественном музее, Мариинско-Посадском краеведческом музее, а также у наследников (двух дочерей) в Москве и Московской области.

Звания и награды 
Орден Красной Звезды;

Медали «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией».

Почетная грамота Президиума Верховного Совета Чувашии.

В 1970 г. присвоено звание «Заслуженный работник культуры Чувашской АССР».

Член Союза художников СССР (1970).

Литература 
 Боровая Н.И. Самодеятельные художники Чувашии. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во. 1968. С. 52-56.
 Григорьев А. Г. Пурнăç тăршěпех // Коммунизм ялавě. 1980. 29 ноября.
 Ургалкина Н. А. Художники Чувашии. Библиографический справочник. Чебоксары, 1989. С. 160—161.
 Григорьев А. Г., Иванов-Орков Г. Н. Константинов Геннадий Николаевич // Чувашская энциклопедия: В 4 т. Т. 2: Ж-Л. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во. 2008. С. 310.

Ссылки 
 Раздел Г. Н. Константинова на сайте бывшего Мариинско-Посадского лесотехникума.
 Произведения в собрании Чувашского государственного художественного музея.

Художники СССР
Заслуженные работники культуры Чувашской Республики
Родившиеся в Мариинском Посаде
Культура Мариинско-Посадского района
Персоналии:Мариинский Посад